U 156 oder U-156 bzw. U156 steht für:

 SM U 156, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 156 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 156, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-156, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung